FLL steht für:
 Fibre in the Local Loop (optische Datenübertragung)
 First Lego League, ein weltweit von der Firma Lego ausgetragener Roboterwettbewerb für Kinder und Jugendliche
 Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, ein Flughafen in den USA, nach dem IATA-Airport-Code
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gliederungsposition in der Bilanz im Rechnungswesen
 Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, ein Verein zur Erstellung von Fachberichten, Handlungsempfehlungen und Richtlinien im Garten- und Landschaftsbau mit Sitz in Bonn
 Frequency-locked Loop („frequenzverriegelte Schleife“), ein Verfahren zur Stabilisierung der Ausgangsfrequenz bei Oszillatoren

FLL